«История одинокого мальчика» () — фильм режиссёра Леонардо Фавио. Снят в Аргентине в 1965 году. В 2000 году Национальным музеем кинематографии опрошено сто критиков и историков кино по всей стране с предложением выбрать 100 лучших аргентинских звуковых фильмов. В результате «История одинокого мальчика» признана лучшей картиной.

Сюжет 
Мальчик Поли́н в 11 лет остался без попечения родителей и сдан в приют. Самые суровые методы воспитания там предусматривают физическое и психологическое насилие над подростками. Однажды Поли́ну удаётся бежать. Сначала свобода переполняет его. Он возвращается в родные ему трущобы Буэнос-Айреса, чтобы через короткое время вновь быть схваченным полицией и возвращённым в приют. Но, окунувшись на короткое время в жестокие нравы окружающей «свободной» жизни в государстве тотального диктата, Поли́н уже несколько проще воспринимает действительность ювенального интерната.

В ролях 
 Диего Пуэнте — Поли́н
 Тино Паскали — судебный пристав
 Викториано Морейра — Фиори
 Леонардо Фавио — Фабиан
 Мария Ванер — девушка
 Элкира Оливера Гарсес
 Мария Луиза Робледо
 Уго Арана
 Карлос Лусеро
 Марио Пена
 Амадео Саэнс Вальенте
 Хуан Кастро — Ребёнок 1
 Хуан Delicio — Ребёнок 2
 Карлос Медрано — Ребёнок 3
 Мигель Медрано — ''Ребёнок 4'

Награды 
 1965 год — Кинофестиваль в Мар-дель-Плата, приз ФИПРЕССИ за режиссуру.
 1966 год — «Серебряный кондор» Ассоциации кинокритиков Аргентины.

Отзывы 
 The Village Voice: «Этот беспощадный рассказ о выброшенном детстве развивается через серию коротких сцен в духе импрессионизма, безупречно снятых в чёрно-белом цвете оператором Игнесио Сауто. Строгий и мрачно-красивый, волнующий фильм Фавио часто воздействует как Четыреста ударов».

Дополнительная информация 
 Фильм является первой частью трилогии, второй — «Романс о Анисето и Франциске» (, 1966 год), последний — «Зависимый» (, 1969 год).
 Один из авторов сценария к фильму Зухаир Хорхе Жури — родной брат режиссёра. Леонардо Фавио — творческий псевдоним, подлинное имя и фамилия при рождении Фуад Хорхе Жури.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Аргентины
Фильмы Аргентины 1965 года